Арро Эдгар Александрович (1911—1978) — советский эстонский композитор. Народный артист Эстонской ССР (1967). Лауреат Государственных премий Эстонской ССР (1948, 1949). Автор оперетт, кантат, оркестровых и камерных произведений, сочинений для органа, фортепиано, хора, вокала, а также романсов и эстрадных песен. Автор первой советской эстонской оперетты Юри Румм.

Биография 
Эдгар Арро родился 11 (24) марта 1911 года в Ревеле (ныне Таллин, Эстония). В 1935 окончил Таллинскую консерваторию по классу органа А. Топмана, в 1939 по классической композиции А. Каппа. В 1941—1943 принимал участие в работе Государственных художественных ансамблей ЭССР в Ярославле.

В 1944—1952 преподавал теорию музыки в музыкальном училище в Таллине.

С 1944 преподаватель теоретических предметов Таллинской консерватории (с 1972 профессор). В 1948—1953 руководил семинаром начинающих композиторов при Союзе композиторов ЭССР.

Лауреат государственных премий в 1948 и 1949 году. В 1967 году было присуждено звание народного артиста ЭССР.

Написал большое количество произведений. Оперетты, кантаны, музыку для хоров и струнных инструментов. Писал музыку для театра и кино.

24 ноября 1978 году умер.

Творчество

Оперетты 
 Юри Румм (Румму Юри, первая советская эстонская оперетта, совместно с Л. Норметом, Тарту, 1954)
 Огни родной гавани (совместно с Л. Норметом, Тарту, 1958)
 Девушка у руля (музыка к комедии X. Лумета, Таллин, 1957)
 На лоне лесов (водевиль, Рапла, 1963)

Кантаны 
 Канун победы (для смешанного хора, солиста и оркестра, слова М. Барбаруса, 1943)
 Борющаяся Родина (для солиста, смешанного хора и фортепьяно, слова П. Руммо, 1944)

Для оркестра 
 Симфоническая увертюра (1939)
 Марш 917-го полка (1943)
 Эстонский вальс (1944)

Для струнного квартета 
 Контрасты (1966)

Для скрипки и фортепьяно 
 Легенда (1936)
 Каприс (1943)
 Маленький вальс (1943)
 Песня без слов (1946)
 В народном духе (1967)

Для скрипки и органа 
 Три медитации (1966)

Для виолончели и фортепьяно 
 Мелодия (1943)
 Ларго (1948)

Для органа 
 Соната (1938)
 7 прелюдий (1935—1938)
 Маэстозо (1943)
 Размышление (1963)
 5 контрастов (1963)
 Токката (1964)
 Бассо остинато (1964)
 4 миниатюры (1967)
 Эстонские народные мелодии (тетр. 1—3, 1968, 1969, 1970)

Для квинтета духовых инструментов 
 4 пьесы (1968)

Для фортепьяно 
 Простые вариации на эстонскую тему (1955)

Цикл пьес для молодёжи; хоры а капелла (более 100) 
 Пюхаярвеские картинки (слова А, Суумана, 1965)
 7 песен-вокализов (для женского хора, 1967)

Для смешанного мужского и детского хора с фортепьяно 
 Песня мира (слова Е. Долматовского, 1950)
 Дружба народов (слова К. Кангур, 1952)
 Вьетнамцу (баллада, слова Л. Тийтсар, 1965)

Для мужского хора с органом 
 Воображение (слова Р. Риммеля, 1969)

Для голоса и фортепьяно (романсы) 
 Песня матери (слова М. Рауда, 1943)
 Иду на заре (слова Э. Эйнасто, 1955)

Для голоса и фортепьяно песни (свыше 50, сольные, массовые и эстрадные) 
 Цикл Песни о труде (слова Р. Парве, К. Мерилаасе и Л. Промет, 1948)
 Цикл Песни о партизанах (слова М. Рауда и М. Семпера, 1943)
 Родной город Таллин (слова О. Роотса, 1944)
 На качелях (слова Л. Промет, 1949)
 На заливе Пярну (слова Н. Колле, 1951);

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени (1956)
 Народный артист Эстонской ССР (1957)
 Две государственные премии Эстонской ССР (1948, 1949)

Примечания 

Народные артисты Эстонской ССР
Лауреаты Государственной премии Эстонской ССР